Storstrøms Amtskreds var en amtskreds omfattende Storstrøms Amt. Kredsen blev nedlagt i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Området indgår herefter i Sjællands Storkreds.

Amtskredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:
Præstøkredsen (bestående af Fakse, Fladså, Præstø, Rønnede, og Stevns Kommuner)
Næstvedkredsen (bestående af Holmegaard, Næstved, og Suså Kommuner)
Vordingborgkredsen (bestående af Langebæk, Møn, og Vordingborg Kommuner)
Nykøbing Falster-kredsen (bestående af Nykøbing Falster, Nørre Alslev, Stubbekøbing, og Sydfalster Kommuner)
Maribokredsen (bestående af Holeby, Maribo, Nysted, Rødby, og Sakskøbing Kommuner)
Nakskovkredsen (bestående af Højreby, Nakskov, Ravnsborg, og Rudbjerg Kommuner)

Valgresultater 1971-2005

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 200.917 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,04%

* Kristendemokraterne opstillede i 2001 under navnet Kristeligt Folkeparti.

Folketingsvalget i 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 200.089 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 87,45%

Folketingsvalget i 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 200.327 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 86,26%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 201.300 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,59%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 200.274 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 84,08%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 199.258 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 87,01%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 199.239 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 87,83%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 196.592 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,42%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 195.495 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,20%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 193.756 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 86,36%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 182.651 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 89,75%

Folketingsvalget 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 180.211 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 89,23%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 179.719 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 89,41%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 173.482 stemmeberettigede i Storstrøms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 88,81%

Referenceliste 

Folketingsvalgkredse 1970 til 2006